Amerikai Egyesült Államok
 Casey (Illinois)
 Casey (Iowa)
 Casey megye (Kentucky)
 Casey (Wisconsin)
 Kanada
 Casey (Ontario)